Ironus är ett släkte av rundmaskar. Ironus ingår i familjen Ironidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Ironus